Rytschkow () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikolajewitsch Rytschkow (* 1974), russischer Fußballspieler
 Denis Nikolajewitsch Rytschkow (* 1975), russischer Crosslauf-Sommerbiathlet
 Nikolai Michailowitsch Rytschkow (1897–1959), sowjetischer Politiker
 Nikolai Petrowitsch Rytschkow (1746–1784), russischer Entdeckungsreisender und Geograph
 Pjotr Iwanowitsch Rytschkow (1712–1777), russischer Historiker und Geograph

Siehe auch:
 Ryschkow
 Rychkov